Abu al-Faraj al-Isfahani – studioso arabo della tribù dei Quraysh e un discendente diretto dell'ultimo dei califfi omayyadi, Marwan II
 Abu Faraj al-Libi – nome di guerra di un libico, sospettato di essere un alto membro di al-Qāʿida
 Abu l-Faraj ibn al-Jawzi – studioso islamico di Hanbalismo la scuola di pensiero giurisprudenziale
 Abu al-Faraj Runi – giudice e poeta persiano dell'XI secolo, autore di un Mathnavi
 Bar-Hebraeus – vissuto nel XIII secolo, noto anche come Abu al-Faraj, cattolico siriano della Chiesa ortodossa
 Jeshua ben Judah – vissuto nell'XI secolo, noto anche come Abu al-Faraj, cairota, studioso, esegeta e filosofo

Pagine correlate 
 Faraj